Daniel Perrin peut désigner :
 Daniel Perrin, dit le Huguenot, (1642-1719), un des premiers Européens à avoir habité Staten Island de façon permanente ; 
 Daniel Perrin (1946-), mathématicien français ;
 Daniel Perrin (1955-), musicien de jazz et compositeur vaudois ;
 Daniel Perrin, chef de section du Parti républicain, deuxième adjoint de Charles Scaglia maire UDF de La Seyne-sur-Mer, et agent d'assurance, abattu devant son domicile par deux hommes à moto le .

Notes et références